A Discipline (angol, fegyelem) jelentései:

 Discipline, a King Crimson albuma
 Discipline, Janet Jackson albuma
 Discipline, a Nine Inch Nails egyik dala